IBP peut faire référence à :
 Institut du Bon-Pasteur ;
 indice de biodiversité potentielle.